Weisbach (achternaam)
Weisbach, Julius, (1806-1871) Duits wiskundige en mijn-landmeter
Weisbach (Remptendorf), dorp in Thüringen, Duitsland
Weisbach (Oberelsbach), wijk in Rhön-Grabfeld, Duitsland
Weisbach (Waldbrunn), wijk in Baden-Württemberg, Duitsland